Métro Paris 02